Матиас Отто Лет Зоммерхильм (; 22 августа 1764, Коллинг, Дания — 15 ноября 1827, Стокгольм) — датско-норвежский политический и государственный деятель, премьер-министр Норвегии в Стокгольме (1822—1827), , кандидат юридических наук ( 1785).

Биография  
До 1785 года изучал латынь и право в Копенгагенском университете . Затем переехал в Христианию, где в 1789 году был назначен судебным прокурором.

В 1810 г. стал комиссаром графства в Смоленене ( Эстфолл ). Был участником собрания знати в Эйдсволле, на котором Норвегия провозгласила независимость от Дании 16 февраля 1814 года. С 1815 по 1822 год занимал пост первого министра. 

В 1814–1815 и 1816–1817 годах был министром юстиции,  в 1818–1819 годах - военным министром , в 1820–1821 годах — министром военно-морского флота.

С 9 июля 1822 по 15 ноября 1827 года занимал пост премьер-министра Норвегии после отставки Педера Анкера. 

М. Зоммерхильм стал вторым премьер-министром Норвегии, штаб-квартира которого находилась в Стокгольме.

Примечания

Ссылки 
 Mathias Sommerhielm
Премьер-министры Норвегии
Политики Норвегии
Министры юстиции Норвегии
Министры обороны Норвегии
Выпускники Копенгагенского университета
Прокуроры Норвегии
Кандидаты юридических наук
Члены Учредительного собрания Норвегии